Em música, “barítono” pode ter vários significados:
 Barítono é o nome dado ao registo de voz masculina com uma extensão intermédia entre o baixo e o tenor.
 É uma palavra posposta ao nome de um instrumento musical para referir que esse instrumento se encontra no registo entre o baixo e o tenor (por ex.: guitarra barítono, saxofone barítono, etc.).
 Barítono (saxotrompa) é o nome de um instrumento musical da família dos saxotrompas, inventado em 1848.

Desambiguação